Barda – część wsi Bojanów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów

Inne 
 Bərdə – miasto rejonowe w Azerbejdżanie
 Barda – wieś w Rosji
 Barda – rejon w Azerbejdżanie